Lizarte es una empresa que refabrica o reconstruye recambios de coche, tanto para automóviles como para vehículos comerciales, desde 1973.
Su sede central está en Pamplona, Navarra, (España) y tiene delegaciones en España, Francia y Alemania.
La misión de la empresa es fabricar recambios reconstruidos al mismo tiempo contribuye al desarrollo sostenible, y a un ahorro en precio para el dueño del coche.

Historia 
Los hitos más importantes en la historia de Lizarte son:
 1973 - Fundación de Lizarte para fabricar direcciones manuales refabricadas.
 1983 - Se comienza la fabricación de esferas Citroën.
 1992 - Se empiezan a refabricar direcciones asistidas.
 1996 - Traslado a Polígono Agustinos en Pamplona.
 1997 - Se empiezan a refabricar bombas de dirección.
 1999 - Obtención del primer certificado de calidad (ISO 9001).
 2001 - Se empiezan a refabricar compresores de aire acondicionado del automóvil.
 2003 - Certificación ISO TS 16949.
 2003 - Primer año como patrocinador de la Vuelta Ciclista a Navarra.
 2006 - Primer año como patrocinador del .
 2008 - Lanzamiento de la gama inyección diésel.
 2008 - Premio al patrocinio deportivo otorgado por el Gobierno de Navarra.
 2009 - Lanzamiento de centralitas de motor (ECU´s) y cuadros de instrumentos.
 2011 - Ampliación sección diésel, de 3 a 5 bancos de comprobación.
 2012 – Amedna Otorga a Lizarte el sello Reconcilia.
 2013 - Lizarte Galardonada con el Premio a la Innovación Tecnológica en Posventa.

Entre sus productos refabricados están las direcciones mecánicas y asistidas, bombas de dirección, Esferas nuevas de suspensión, Compresores de aire acondicionado, Bombas de inyección e inyectores diésel y varias familias de productos electrónicos como por ejemplo centralitas de motor y cuadros de instrumentos. El proceso tipo de la reconstrucción comienza por la recepción del casco desde el desguace, siguiendo con el desmontaje del mismo en todas sus partes, la limpieza de éstas y su recuperación. Todas las partes recuperadas junto con otras nuevas se ensamblan, y el producto es testado unitariamente en un banco de ensayos.

Lizarte patrocina un equipo ciclista de aficionados, dirigido por Manolo Azcona, director del Club Ciclista Galibier.

Referencias

Enlaces externos 
 Lizarte website
 

Empresas patrocinadoras de equipos ciclistas
Empresas de Navarra
Empresas automovilísticas